Joana Ferreira Lima, parlamentar portuguesa
Minako Aino, personagem de animação japonesa, renomeada Joana Lima na versão portuguesa